Фредерик Мак-Каббин (, 25 февраля 1855, Мельбурн — 20 декабря 1917, Саут-Ярра) — австралийский художник, один из крупнейших представителей Гейдельбергской школы, реалистического течения в австралийской живописи конца XIX века.

Биография 

Фредерик Мак-Каббин родился в 1855 году в Мельбурне, третьим из восьми детей в семье пекаря Александра Маккаббина и его жены Энни, урождённой Мак-Уильямс. До 1869 года посещал школу, затем устроился работать помощником солиситора. Одновременно он помогал своей семье, развозя тележки с хлебом. Около 1870 года Мак-Каббин начал посещать вечерние занятия живописи, а в 1871 году устроился на пять лет учеником в художественную мастерскую, занимающуюся росписью экипажей. В 1872 году он начал учиться в школе дизайна при Национальной галерее Виктории у Томаса Кларка, позже у Освальда Роуза Кэмпбелла и . Мак-Каббин также учился в Академии искусств Виктории и участвовал в её ежегодных выставках. На выставке 1880 года ему удалось продать свою первую картину.

В 1877 году отец художника умер, и тому пришлось взять ответственность за семейное пекарное дело. Он продолжал учиться живописи, уже у нового директора Национальной галереи Виктории, , до 1885 года.

Уже ранние работы Мак-Каббина, выполненные им в период обучения, получили благожелательные отзывы критики. Если в ранних работах, несших отпечатки влияния Фолингсби, он в основном изображал городские пейзажи, с 1884 года художник обратился к темам сельской Австралии и начал работать на пленэре, в буше около Мельбурна.

В 1885 году вместе со своим другом Томом Робертсом они создали лагерь для регулярных занятий живописью на открытом воздухе. Позже к ним присоединились  и Джордж Росси Эштон. Позже, в 1891 году, эти художники стали ядром так называемой гейдельбергской школы живописи, называемой так, потому что они писали свои работы около , пригорода Мельбурна. В 1886 году Мак-Каббин получил место преподавателя в Школе дизайна Национальной галереи Виктории, и в том же году он стал одним из основателей Ассоциации австралийских художников, образованной группой художников, ушедших из Академии искусств Виктории. В 1888 году Ассоциация и Академия снова объединились, образовав Общество художников Виктории. В 1903—1904 и 1909 годах Мак-Каббин был избран президентом Общества.

В 1889 году он женился на Анне Мориарти (). Их сын Луис Фредерик, родившийся в 1890 году, позже стал директором Художественной галереи Южной Австралии. Кроме него, в семье было ещё шесть детей.

В 1893 году первая работа художника, «Время кормить птиц», была куплена государственным музеем — Национальной галереей Виктории. Интересно, что позже эта картина была обменена на другую картину Мак-Каббина и в настоящее время находится в частном собрании. В 1898 году картины Мак-Каббина были отобраны на выставку австралийского искусства, проходившую в Лондоне. 22 апреля 1904 года в Мельбурне открылась большая персональная выставка художника.

В 1907 году впервые в жизни Фредерик Мак-Каббин посетил Европу, побывав в Англии и Франции. На него произвели большое впечатление работы Тёрнера, влияние которого просматривается во всём позднем творчестве художника.

В 1915 году Мак-Каббин получил известия о том, что его брат утонул при крушении пассажирского парохода, а его сын Хью был ранен при Галлиполи. Эти сообщения подорвали здоровье художника, после чего он уже не восстановился. В 1916 году он ушёл в отставку с должности преподавателя, которую занимал тридцать лет, а 20 декабря 1917 года умер в своём доме в Соут-Ярре, пригороде Мельбурна, от инфаркта. Похоронен на Брайтонском кладбище в Мельбурне.

Работы Мак-Каббина имеются в собраниях всех крупных австралийских художественных музеев, включая Национальную галерею Австралии. Его картина «Идиллия буша» (1893) в 1998 году была продана на аукционе более чем за два миллиона долларов, что является рекордом для австралийской живописи. В 1989 году одна из галерей Общества художников Виктории получила имя Фредерика Мак-Каббина. Одна из картин художника вдохновила Поликсени Папапетру на создание серии фотографий «Загадочная страна» (2006).

См. также 
 «На тропе валлаби»
 «Северный ветер»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Департамента образования Австралии
 Произведения Фредерика Мак-Каббина
 

Художники-пейзажисты Австралии
 Похороненные в Брайтоне (Виктория)